Własność intelektualna